Марсело Пињеиро Дави де Мело (; Бело Оризонте, 23. септембар 1983) је бразилски тенисер који наступа у конкуренцији парова. На прво место АТП листе пробио се 2. новембра 2015. и на њему у каријери провео укупно 56 недеља, у четири наврата.

Завршио је 2015. и 2017. годину као најбољи тенисер света, а 2017. је био део и најбољег пара сезоне, заједно са Лукашом Куботом. Топ 10 играч постао је 14. октобра 2013, дан након освајања првог турнира мастерс 1000 серије у Шангају, са Иваном Додигом.

У седам узастопних година (2013–2019) успео је да се квалификује за Завршно првенство сезоне у Лондону, а два пута је био финалиста, 2014. и 2017.

Освојио је укупно 35 АТП титуле у дублу и то макар једну титулу у четрнаест узастопних сезона (2007–2020). Такође, успевао је да забележи минимум 25 победа у свакој сезони од 2008. до 2019. У другом колу турнира у Вашингтону 2019, са Куботом као партнером, остварио је 500. победу у каријери. Тако је постао први Бразилац коме је то успело у дублу.

Поседује две гренд слем титуле, Ролан Гарос 2015. (са Додигом) и Вимблдон 2017. (са Куботом). На путу до титуле на Вимблдону чак четири победе су остварене након пет одиграних сетова. Осим тога, губио је у финалима мушких парова на Отвореном првенству САД 2018. (са Куботом) и Вимблдона 2013. (са Додигом) и у финалу мешовитих парова на Ролан Гаросу 2009. (са Ванјом Кинг). На турнирима мастерс 1000 серије има девет титула са три различита партнера.

Гренд слем финала

Парови: 4 (2:2)

Мешовити парови: 1 (0:1)

Финала завршног првенства сезоне

Парови: 2 (0:2)

Финала АТП мастерс 1000 серије

Парови: 15 (9:6)

АТП финала

Парови: 69 (35:34)

Референце

Спољашње везе 

  
 Марсело Мело на сајту АТП 
 Марсело Мело на сајту ИТФ 
 Марсело Мело на сајту Дејвис купа 

Рођени 1983.
Бразилски тенисери
Тенисери на првом месту
Победници гренд слем турнира у тенису — мушки парови
Победници Отвореног првенства Француске у тенису
Победници Вимблдонског турнира
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2008.
Бразилски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2008.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2012.
Бразилски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2016.
Бразилски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2016.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2020.
Бразилски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2020.